Проспе́кт Ми́ру — одна з вулиць міста Шепетівка Хмельницької області, Україна.

Опис 
Вулиця широка. Починається від вулиці Валентина Котика, проходить на північ і впирається у вулицю Залізничну, а саме в площу Г.Кірпи перед залізничним вокзалом.

Походження назви 
Назва вулиці пішла від дня миру.Всі люди хотіли щоб був мир.Та в Шепетівці створили вулицю Проспект Миру*..

Об'єкти

Галерея 

Вулиці Шепетівки